Государственный флаг Эль-Сальвадора — принят 17 мая 1912 года.

Государственный флаг Сальвадора представляет собой прямоугольное полотнище состоящее из трёх полос: синей, белой и синей. В центре флага расположен герб Сальвадора. На гербе есть треугольник, символизирующий равенство, его углы — три ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную. Вулканы олицетворяют пять наций Центральной Америки, лежащей между Тихим и Атлантическим океанами. Внутри треугольника фригийский колпак — символ свободы, золотые лучи — идеалы народа и радуга — знак мира. 14 пучков листьев отражают число провинций Сальвадора.

Исторические флаги 

Государственные символы Сальвадора
Сальвадор